Palacio Abacial o Palacio del Abad puede referirse a:
Alcalá la Real#Palacio Abacial
El Pont de Suert#Palacio Abacial
Monasterio de Santa María de la Caridad (Tulebras)#Palacio abacial
Monasterio de Rueda#Palacio Abacial
Monasterio de Piedra#Palacio abacial
Monasterio de San Juan de las Abadesas#Palacio abacial
Monasterio de Santa María de Arles#Palacio abacial
Tabernes de Valldigna#Palacio Abacial
Basílica de San Isidoro de León#Antiguo palacio abacial